Муниципальное образование Нюксенское — сельское поселение в составе Нюксенского района Вологодской области.
Центр — село Нюксеница.

Население по данным переписи 2010 года — 6144 человека, оценка на 1 января 2012 года — 5951 человек.

География 
Занимает значительную часть территории района. Граничит:
 на юге с Городищенским сельским поселением,
 на востоке с Трофимовским сельским поселением Кичменгско-Городецкого района и Востровским сельским поселением,
 на севере с Архангельской областью,
 на западе с Илезским и Маркушевским сельскими поселениями Тарногского района.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Нюксенского сельского поселения существовали:
 Нюксенский сельсовет с центром Нюксеница, включавший 2 населённых пункта (ОКАТО 19 236 844),
 Березовский сельсовет с центром в селе Нюксеница (не входило в состав сельсовета), включавший 14 населённых пунктов (ОКАТО 19 236 802),
 Бобровский сельсовет с центром Бобровское, включавший 13 населённых пунктов (ОКАТО 19 236 804),
 Дмитриевский сельсовет с центром Красавино, включавший 8 населённых пунктов (ОКАТО 19 236 828, 8 населённых пунктов),
 Уфтюгский сельсовет с центром Лесютино, включавший 14 населённых пунктов (ОКАТО 19 236 840).

16 ноября 2000 года в Бобровском сельсовете была зарегистрирована новая деревня Заречье.

23 августа 2001 года были упразднены деревни Пепелье, Брызгалово Бобровского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Нюксенского района были образованы:
 Нюксенское сельское поселение с центром Нюксеница, в которое вошли Нюксенский и Березовский сельсоветы,
 Бобровское сельское поселение с центром Бобровское, в которое вошёл Бобровский сельсовет,
 Красавинское сельское поселение с центром Красавино, в которое вошёл Дмитриевский сельсовет,
 Уфтюгское сельское поселение с центром Лесютино, в которое вошёл Уфтюгский сельсовет.

8 апреля 2009 года сельские поселения Бобровское, Красавинское, Нюксенское, Уфтюгское были объединены в муниципальное образование Нюксенское с центром в селе Нюксеница.

Населённые пункты 
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 5049 населённых пунктов, в том числе:
 44 деревни,
 3 посёлка,
 1 село,
 1 хутор.

Населённые пункты, упразднённые 23.08.2001.

Населённые пункт, упразднённый 09.05.2020.

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование Нюксенское на сайте администрации Нюксенского района

Муниципальные образования Нюксенского района
Сельские поселения Вологодской области